

Населені пункти та їхні частини
 Олесін — село в гміні Ґошкув Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Олесін — село в гміні Курув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Олесін — село в гміні Дембе-Вельке Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Олесін — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Олесін — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Олесін — частина села Сулошин у гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Олесін — частина села Русець у гміні Надажин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Олесін — частина села Сокулкі в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки